Рубаники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Рубаники — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Рубаники — деревня в Мядельском районе Минской области.